(Jones est arrivé) peut désigner :
 Along Came Jones, le titre original du film Le Grand Bill sorti en 1945 ;
 Along Came Jones, une chanson des Coasters sortie en 1959, reprise en français par Henri Salvador sous le titre Zorro est arrivé en 1964 ;
 Along Came Jones, un album de Tom Jones en 1965 ;
 And Along Came Jones, un album de George Jones en 1991 ;
 Along Came Jones, le titre original du  de la  de la série New York Police Blues en 2000 (Jones débarque en français).